Knopfmühle steht für:

 Knopfmühle (Großmehring), Ortsteil der Gemeinde Großmehring im Landkreis Eichstätt in Bayern 
 Knopfmühle (Spiel),  Gesellschaftsspiel mit drei Knöpfen